In supremo Apostolatus bezeichnet das Apostolische Schreiben 

 In supremo apostolatus solio vom 3. August 1625
 In supremo Apostolatus solio vom 7. November 1716
 In supremo Apostolatus fastigio vom 3. Dezember 1839